A Serious Flanders (en español, Un Flanders serio) es un episodio de dos partes de la serie de televisión animada estadounidense Los Simpson. Son los episodios sexto y séptimo de la trigésima tercera temporada y los episodios 712 y 713 en general. La Parte Uno se estrenó en la cadena Fox en los Estados Unidos el 7 de noviembre de 2021, mientras que la Parte Dos se estrenó el 14 de noviembre de 2021. Ambas partes están escritas por César Mazariegos. La primera parte está dirigida por Debbie Mahan, mientras que la segunda parte está dirigida por Matthew Faughnan.

Es el cuarto episodio de dos partes de la serie. Ambas partes recibieron una recepción abrumadoramente positiva por parte de los críticos, y algunos las citaron como uno de los mejores episodios que sucedieron en la última década del programa.

Argumento

Parte 1 
Rich Texan intenta escapar de un despiadado cobrador de deudas llamado Kostas Becker y sus secuaces Seamus y Collette, pero es capturado y asesinado por no pagar su deuda.

Más tarde, Ned Flanders está recogiendo basura en el parque cuando se encuentra con Homer haciendo lo mismo. Tropieza y cae por una colina y encuentra una bolsa que contiene más de $ 173,296 en efectivo, que dona a un orfanato local en nombre de su abuelo, el sheriff Ned Flanders. Kostas descubre que Ned es el nieto del sheriff Flanders, a quien mató por una deuda.

Kostas encuentra a Ned en la iglesia y le dice que recuperará el dinero de una forma u otra. Ned lleva a Barb, la directora del orfanato, a una cita en un festival, y regresan a su casa para besarse, pero Ned se da cuenta de que es la esposa de Sideshow Mel y Ned se va disgustado.

Homer es capturado por Seamus y Collette después de que lo confunden con Ned. Kostas les dice que han capturado al hombre equivocado, llama a Ned y amenaza con matar a Homer si Ned llama a la policía. Marge va a la casa de Ned para ver si sabe dónde está Homer, pero Ned miente y le dice que Homer se fue a Shelbyville.

Marge busca a Homer en Springfield y termina en la tienda de donas de Lard Lad mientras Kostas desayuna allí. Fat Tony y sus secuaces Johnny Tightlips, Legs y Louie lo confrontan después de que Seamus y Collette atacaron a Comic Book Guy y le exigen que se vaya de Springfield, pero Kostas los mata sin ayuda, lo que también resulta en la muerte de Disco Stu y Mr. Burns. Kostas perdona a Marge y se va, pero deja caer la identificación del trabajo de Homer al salir, y Marge se da cuenta de que Kostas ha secuestrado a Homer.

Kostas deja a Homer para que sea torturado, mientras que Ned va a la iglesia y espera que Dios pueda perdonarlo por haber pecado con Barb.

Parte 2 
Después de la masacre de Lard Lad, la policía de Springfield busca a Kostas mientras Marge busca a Homer. Mientras tanto, a Ned le preocupa que los cobradores de deudas maten a Homer si no obtienen su dinero. Esto hace que Ned se pregunte de dónde vino el dinero y cómo llegó al árbol.

En un flashback, se revela que el Sheriff Flanders en realidad era corrupto y aceptó sobornos de la mafia de Capital City, fue a clubes nocturnos e incluso usó varias drogas. Una noche, mientras la mafia está negociando con los hermanos Szyslak sobre el dinero que tomó Kostas (quien era el cobrador en ese entonces), los dos grupos se involucran en un tiroteo que mata a todos menos a uno. El sheriff Flanders dispara al último hombre, toma el dinero y lo esconde en un árbol. Kostas llega y le exige el dinero al alguacil Flanders, pero lo mata accidentalmente cuando el alguacil Flanders se desliza directamente hacia su cuchillo. La policía llega y accidentalmente choca un auto contra el árbol, derribándolo colina abajo.

De vuelta al presente, Homer descubre que Seamus y Collette están casados y celebran su décimo aniversario. Después de que Homer los engaña para pelear, una olla en la estufa se incendia y se esparce, causando que el techo debajo del baño se derrumbe y una bañera aplaste a Seamus y Collette. Marge salva a Homer de la casa en llamas, mientras que Ned, aún creyendo que Homer es un rehén, irrumpe en el orfanato de Barb para robar el dinero, solo para descubrir que la llave de la caja fuerte está en el cuello de Barb, y él la seduce para conseguirlo. Ned se aleja con el dinero y pasa junto a Homer que se escapó, lo que hace que Ned choque su auto y se incendia. Homer va a salvar a Ned, pero después de ver el dinero intenta salvarlo primero y, sin darse cuenta, saca a Ned del auto con él. La gente del pueblo aclama a Homer como un héroe, mientras que Ned se ve obligado a huir tanto de la ley como de Kostas. Marge, sabiendo las verdaderas intenciones de Homer, se avergüenza de él.

Pasan tres años y Homer ahora es dueño de un taller de reparación de automóviles con Marge, quien todavía se avergüenza de él. Bart es un Boy Scout de buen comportamiento y Lisa ahora tiene varios amigos. Después de recibir una postal en blanco de Wyoming, Homer viaja allí para visitar a Ned, que se esconde en una cabaña en el bosque, para entregarle suministros. Marge sigue en secreto a Homer y finalmente lo ve como un hombre decente cuando lo ve ayudando a Ned. Desafortunadamente, Kostas la siguió y los emboscó. Se escapan de la cabaña y Ned lucha contra Kostas en un lago congelado donde Kostas le revela a Ned los oscuros secretos de su abuelo, lo que hace que Ned enfurecido ataque a Kostas. Ned arroja su libro de deudas al lago congelado y Kostas va a recuperarlo, lo que hace que el hielo se rompa, él cae y se ahoga. Después de regresar a su hogar en Springfield, Homer le cuenta a la gente del pueblo toda la historia y la reputación de Ned se restaura mientras Homer y Marge finalmente se reconcilian.

Producción 
QABF21 se anunció el 7 de diciembre de 2020, bajo el título de "A Serious Flanders". QABF22 recibió una lectura de tabla el 17 de diciembre de 2020, pero el productor ejecutivo Al Jean decidió no revelar el título ni ningún detalle al respecto. Se mantuvo en secreto durante casi tres meses, antes de que César Mazariegos finalmente anunciara que sería "A Serious Flanders: Part 2" en marzo de 2021 después de que se le preguntara en Twitter, revelando que los dos últimos episodios de la línea de producción de QABF son dos partes. Mientras tanto, se cambió el nombre de "A Serious Flanders", y ahora se agregó "Parte 1" en el título

En octubre de 2021, Fox lanzó imágenes promocionales de ambas partes. El 2 de noviembre de 2021 se reveló el póster oficial. Fox lanzó adelantos de la Parte 1 el 3 de noviembre, mientras que los adelantos de la Parte 2 se lanzaron el 9 de noviembre.

Referencias a la cultura del pop 
El título es una referencia a la película de 2009 A Serious Man, mientras que la trama está inspirada en la serie de televisión Fargo, así como en el aumento continuo del drama premium de prestigio en cable y transmisión. La introducción que presenta el servicio de transmisión "Simpflix" es una parodia de Netflix.

Recepción

Recepción de la Parte 1 
Tony Sokol de Den of Geek le dio al episodio de la primera parte 5 de 5 estrellas y dijo: A Serious Flanders, escrita por Cesar Mazariegos y dirigida por Debbie Mahan, es una entrega que gustará incluso a los espectadores que no son de Los Simpson. Se detalla, matizada y sobrecargada con chistes o sus fantasmas. Debido a que las reglas de la continuidad del personaje están suspendidas, la Parte II debería brindar una conclusión satisfactoria".

Marcus Gibson de Bubbleblabber le dio al episodio de la primera parte un 8 sobre 10 y dijo: "En general, la primera parte de A Serious Flanders comenzó el sangriento evento de dos partes con el pie derecho. Desde su comedia hasta las estrellas invitadas, el episodio demuestra que ninguna buena acción queda sin castigo. Sería interesante ver cómo seguirán con eso en la segunda parte la próxima semana. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer ahora es rezar para que Flanders encuentre una salida a esta situación mortal".

Recepción de la Parte 2 
Tony Sokol de Den of Geek le dio a la segunda parte 5 de 5 estrellas y dijo: A Serious Flanders: Part Two fue escrito por Cesar Mazariegos y dirigido por Matthew Faughnan. Continúa el ritmo y la excelencia de la primera parte. , que solo la supera en diversión porque era sorprendentemente novedosa. Para una serie que ha durado 33 temporadas, esto es un logro en sí mismo. Los Simpson han sido inconsistentes en los últimos años. Han dado bastantes excelentes "Episodios, pero he estado descartando demasiadas entradas débiles, tratando de mantener un equilibrio entre la irreverencia y el respeto. Fargo solo cambia de nombre por respeto a los muertos. Esta película de dos partes es un clásico y establece un listón alto para la temporada".

Marcus Gibson de Bubbleblabber dio la segunda parte un 8 de 10 diciendo: "En general, la segunda parte de A Serious Flanders es una conclusión sólida para el último evento de dos partes de Los Simpson. A pesar de la escasez de trama que involucra a Ned y su padre, el episodio tiene suficiente risas e intriga para ofrecer un desafío digno para las creencias cristianas de Ned. En conclusión, diría que A Serious Flanders es otro episodio satisfactorio de dos partes de Los Simpson. Está lejos de ser perfecto, pero sirve como un ejemplo de cómo el El programa puede proporcionar adecuadamente el desarrollo del personaje y las situaciones en más de un episodio".

Referencias

Enlaces externos 

 "A Serious Flanders: Part 1" at IMDb
 "A Serious Flanders: Part 2" at IMDb

Episodios de televisión de Estados Unidos de 2021
Episodios de televisión de 2021
6